

Toponymie 

 Acol, un hameau et un civil parish dans le district de Thanet dans le comté de Kent en Angleterre ;
 , un village du  dans la province de Huara dans le département de Lima au Pérou ;
 , un volcan éteint près du Lac Queñi situé au sud-ouest de la province de Neuquén en Patagonie, dans le département de Lácar en Argentine ;
 , un cours d'eau qui relie le Lac Queñi et le Lac Nonthué, situé dans la province de Neuquen en Patagonie, dans le département de Lácar en Argentine.

Autres 
Acol peut aussi désigner :
  (1925-2004), un évêque catholique philippin ;
 Acol, un système d'enchères de bridge utilisé notamment comme standard dans les tournois anglais.

Sigle 
ACOL peut désigner :
 Alternative citoyenne dans l'ouest lyonnais, une formation politique française de gauche ;
 Adeguamento Capacità Operative e Logistiche (en français, Ajustement de la capacité opérationnelle et logistique), un programme d'amélioration des avions de chasse militaires italiens AMX International AMX en 2005.

Références